Fight Song (o songs) o The Fight Song (o songs) pueden referirse a:

 Canción de lucha (Fight song), a veces himno del equipo, canción del equipo o canción de los juegos, una canción asociada con un equipo deportivo profesional y aficionado
 «Fight Song» (canción de Rachel Platten), 2015
 Fight Song (EP), un EP de 2015 de Rachel Platten
 Fight Songs (álbum de Old 97's), 1999
 Fight Songs (álbum de Billy Bragg), 2011
 Fight Songs (EP), un EP de 1995 de The For Carnation
 «The Fight Song» (canción de Marilyn Manson), 2000
 «The Fight Song» (canción de Sanctus Real), 2004

Véase también 
 «Fight» (canción), la entrada moldava en el Festival de la Canción de Eurovisión 2007, interpretada en inglés por Natalia Barbu